Catinopeltis är ett släkte av svampar. Catinopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catinopeltis